Галбинаши има више значења:

 Галбинаши (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Галбинаши (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Галбинаши (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Галбинаши (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији